12/1 kan syfta på:

 12 januari
 1 december (amerikanskt datumformat)